Хмельницький Іван — український кобзар.
 Хмельницький Іван Парфенович — письменник і перекладач Російської імперії XVIII століття українського походження.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок